Gegroefde haarwaterroofkever
 Gestreepte haarwaterroofkever